Pecorelli ist der Familienname folgender Personen:

 Alfonso Pecorelli (* 1960), italienischer Schriftsteller
 Carmine Pecorelli (1928–1979), italienischer investigativer Journalist
 Giannandrea Pecorelli (* 1958), italienischer Film- und Fernsehproduzent